Nanna est un terme pouvant faire référence à:

Mythologie
Nanna est le nom de deux divinités:

 Nanna, dieu sumérien de la lune, voir Sîn
 Nanna, épouse de Baldr dans la mythologie nordique

Botanique
 Nanna, cultivar de pommier domestique

Astronomie
 (1203) Nanna, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes

Prénom
 Nanna Conti (1881-1951), sage-femme allemande 
 Nanna Ditzel (1923-2005), architecte et designer danoise
 Nanna Grønnevik (née en 1978), actrice pornographique norvégienne
 Nanna Jansson (née en 1983), joueuse de hockey sur glace suédoise
 Nanna Bryndís Hilmarsdóttir (née en 1989), chanteuse et guitariste du groupe Of Monsters And Men
Islandaise

Voir aussi
 Ennigaldi-Nanna, princesse babylonienne du